Reactor Centrum Nederland
 Recreatie Centra Nederland
 Rijksdienst Caribisch Nederland
 RCN Televisión, een televisiekanaal in Colombia